Wacław Drozdowski (dziennikarz)
 Wacław Drozdowski (rysownik)